Схипперс:
 Схипперс, Винсент (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Схипперс, Дафне (род. 1992) — нидерландская легкоатлетка.